Lugulu kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Lugulu (ort), Busia, 
 Busia Hills, kulle,

Kongo-Kinshasa 

 Lugulu (vattendrag), Maniema, 

Robotskapade Kenyaförgreningar